«Супермен и Лоис» () — американский фантастический супергеройский телесериал рассказывающий о Кларке Кенте и Лоис Лейн в современном мире. Создатель проекта Грег Берланти, Тодд Хелбинг и Джефф Джонс. Премьера состоялась 23 февраля 2021 года на телеканале The CW.

В марте 2021 сериал был продлен на второй сезон. 22 марта 2022 года телесериал был продлен на третий сезон. Премьера третьего сезона состоится 14 марта 2023 года.
1 февраля 2023 года стало известно что Джеймс Ганн продлил сериал на один или два сезона.

Сюжет 
После долгих лет борьбы со всевозможными злодеями Кларк Кент и его возлюбленная Лоис Лейн решают остепениться и пожить обычной жизнью среднестатистической семейной пары. Однако, обзаведясь детьми, герои понимают, что, оказывается, быть молодыми, работающими, родителями не так просто, как разбираться с плохими парнями.

В ролях 
  = Главная роль в сезоне
  = Второстепенная роль в сезоне
  = Гостевая роль в сезоне
  = Не появляется

Главные роли

Второстепенные роли 

 Тайлер Хеклин — Кларк Кент / Супермен, супергерой и муж Лоис.
 Альтернативный Супермен во вселенной, где жил Джон Генри Айронс, является тираном, похожим по характеру на Супермена из игры Injustice. В отличие от него, версия тиранического Супермена из игры не работал на Моргана Эджа, не был охвачен разумом Зода и не имел родственных отношений с Тал-Ро который владел его Биззаро-версия.
 Элизабет Таллок — Лоис Лейн, журналистка и жена Кларка Кента.
 Альтернативная Лоис Лейн во вселенной где прибыл Джон Генри Айронс является его женой. У альтернативной версии есть дочь, но Лоис из альтернативной вселенной погибла.
 Джордан Эльзасс (1-2 сезоны) и Майкл Бишоп (3 сезон) — Джонатан Кент, старший сын Кларка и Лоис. Является ярым спортсменом. Назван в честь приемного деда, без которого Кал-Эл долго бы не продержался.
 Александр Гарфин — Джордан Кент, младший сын Кларка и Лоис. В отличие от брата, он умнее и получил способности своего отца, но не так силён, как Супермен. Назван в честь биологического деда с Криптона.
 Эрик Вальдес — Кайл Кушинг, пожарный и муж Ланы.
 Инде Наварретт — Сара Кушинг, дочь Ланы и Кайла.
 Воле Паркс — Джон Генри Айронс / Сталь. Прибыл с другой Земли, где Супермен захватил мир, намерен предотвратить подобное на Земле-Прайм. Одет в специальный бронекостюм, позволяющий ему частично имитировать силы Супермена. Ближе к концу первого сезона изменяет отношение к Кларку и становится его другом.
 Адам Рэйнер — Тал-Ро / Морган Эдж / Уничтожитель, бизнесмен с неясными и недобрыми мотивами. Позже оказывается злым сводным братом Кларка, мечтающим возродить на Земле расу криптонцев.
 Дилан Уолш — генерал Сэмюэл Лейн, отец Лоис.
 Альтернативный Сэмюэл Лейн во вселенной где прибыл Джон Генри Айронс является тем же генералом, но погиб при конфликте.
 Эммануэль Шрики — Лана Лэнг-Кушинг, клерк в банке и давняя подруга Кларка.
 Тайлер Бак — Натали Лейн Айронс.
 София Асмик — Крисси Беппо.

Гостевые роли

Обзор сезонов

Список эпизодов

Сезон 1 (2021)

Сезон 2 (2022)

Производство

Разработка 
Премьера первого сезона сериала состоялась на телеканале CW 23 февраля 2021 года. Количество серий в первом сезоне составило 15.

Премьера второго сезона сериала состоялась 11 января 2022 года.

Кастинг

Съемки 
Съемки пилотного эпизода планировали начать снимать 23 марта 2020 года на территории Ванкувера и продлить до 14 мая 2020 года. 13 марта 2020 года все остановили из-за COVID-19, и планировали начать в этом году в июне-июле. В июле 2020 года стало известно что съемки стартуют в конце августа на территории Канады. Официально съемочный процесс первого сезона стартовал 21 октября 2020 года и продлился до 2 июля 2021 года на территории Ванкувера. Съемочный процесс второго сезона стартовал 14 сентября 2021 года и продлился до 13 апреля 2022 года.

Примечания

Ссылки 
 

Телесериалы США 2020-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2021 году
Программы телеканала The CW
Экшен-телесериалы США
Телесериалы о супергероях
Научно-фантастические телесериалы США
Телесериалы на английском языке
Телесериалы Warner Bros. Television
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в США
Телесериалы Вселенной Стрелы
Экранизации комиксов DC
Телесериалы о Супермене